Die Malaysia Open 2015 im Badminton fanden vom 31. März bis zum 5. April 2015 in Kuala Lumpur statt.

Sieger und Platzierte

Qualifikation Herreneinzel

Setzliste 
  Scott Evans (qualifiziert)
  Dionysius Hayom Rumbaka
  Chong Wei Feng
  Ng Ka Long

Qualifikationsrunde

1. Qualifikant

2. Qualifikant

3. Qualifikant

4. Qualifikant

Qualifikation Dameneinzel

Setzliste 
  Belaetrix Manuputi (qualifiziert)
  Yang Li Lian
  Tee Jing Yi
  Yui Hashimoto

Qualifikationsrunde

1. Qualifikant

2. Qualifikant

3. Qualifikant

4. Qualifikant

Qualifikation Herrendoppel

Setzliste 
  Raphael Beck /  Andreas Heinz
  Trawut Potieng /  Nipitphon Puangpuapech
  Yohanes Rendy Sugiarto /  Afiat Yuris Wirawan
  Chen Hung-ling /  Wang Chi-lin

Qualifikationsrunde

1. Qualifikant

2. Qualifikant

3. Qualifikant

4. Qualifikant

Qualifikation Damendoppel

Setzliste 
  Jongkolphan Kititharakul /  Rawinda Prajongjai
  Dhanya Nair /  Mohita Sahdev
  Hsu Ya-ching /  Pai Yu-po 
  Chiang Kai-hsin /  Wu Fang-chien

Qualifikationsrunde

1. Qualifikant

2. Qualifikant

3. Qualifikant

4. Qualifikant

Qualifikation Mixed

Setzliste 
  Chayut Triyachart /  Shinta Mulia Sari
  Keigo Sonoda /  Naoko Fukuman
  Wong Fai Yin /  Chow Mei Kuan
  Tan Aik Quan /  Lai Pei Jing

Qualifikationsrunde

1. Qualifikant

2. Qualifikant

3. Qualifikant

4. Qualifikant

Herreneinzel

Setzliste 
  Chen Long
  Jan Ø. Jørgensen
  Son Wan-ho
  Srikanth Kidambi
  Lin Dan
  Viktor Axelsen
  Chou Tien-chen
  Hans-Kristian Vittinghus

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste 

  Li Xuerui
  Wang Shixian
  Saina Nehwal
  Sung Ji-hyun
  Wang Yihan
  Carolina Marín
  Tai Tzu-ying
  Ratchanok Intanon

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 

  Lee Yong-dae / Yoo Yeon-seong
  Mathias Boe / Carsten Mogensen
  Lee Sheng-mu / Tsai Chia-hsin
  Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan
  Hiroyuki Endō / Kenichi Hayakawa
  Chai Biao / Hong Wei
  Liu Xiaolong / Qiu Zihan
  Kim Gi-jung / Kim Sa-rang

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Damendoppel

Setzliste 

  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi
  Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl
  Luo Ying / Luo Yu
  Reika Kakiiwa / Miyuki Maeda
  Wang Xiaoli / Yu Yang
  Nitya Krishinda Maheswari / Greysia Polii
  Lee So-hee / Shin Seung-chan
  Xia Huan / Tian Qing

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Mixed

Setzliste 

  Zhang Nan / Zhao Yunlei
  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen
  Xu Chen / Ma Jin
  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir
  Chris Adcock / Gabrielle Adcock
  Ko Sung-hyun / Kim Ha-na
  Liu Cheng / Bao Yixin
  Ricky Widianto /  Richi Puspita Dili

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Weblinks 
tournamentsoftware.com

2015
BWF Super Series 2015
Badmintonwettbewerb in Kuala Lumpur